Зино́вий Григо́рьевич Кова́лик (; 18 августа 1903, село Ивачев Горишний — летом 1941, Львов) — блаженный Римско-Католической и Украинской Греко-Католической Церквей, священник, мученик.

Биография 
До вступления в монастырь редемптористов работал сельским учителем. 28.08.1926 года принёс монашеские обеты, после чего он был направлен на обучение философии и богословских дисциплин в Бельгию. 9.08.1932 года был рукоположен в священника. Служил на Волыни под началом епископа Николая Чарнецкого. После нескольких лет служения на Волыни, его перевели в город Станислав (ныне — Ивано-Франковск). В 1939 году переехал в монастырь редемптористов, находившийся в городе Львове, где проводил активную пастырскую деятельность. В монастыре он исполнял обязанности эконома. В ночь с 20 на 21 декабря 1940 года был арестован агентами НКВД. Летом 1941 года, когда немецкие войска начали наступление на Львов, арестанты, находившиеся в львовской тюрьме, были подвергнуты экзекуции членами НКВД. Зиновий Ковалик на глазах заключённых был распят и прибит к стене.

Прославление 
27 июня 2001 года Зиновий Ковалик был причислен к лику блаженных римским папой Иоанном Павлом II по время его визита на Украину.

Ссылки 
 Индекс святых  
 блаженный священномученик Зиновий Ковалик

Католические святые
Христианские святые XX века
Святые Украины
Редемптористы
Священники УГКЦ
Репрессированные в СССР
Распятые
Умершие в местах лишения свободы